29 пальм:

 город Туэнтинайн-Палмс — (, ) — город в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.
 Туэнтинайн-Палмс — военная база морской пехоты США.

  — фильм режиссёра Леонардо Риканьи, криминальная драма 2002 года.
 29 пальм (фильм, 2003) — фильм режиссёра Брюно Дюмона 2003 года.